Siirt ou Sirte é uma província () do sudeste da Turquia, situada na região (bölge) do Sudeste da Anatólia (Akdeniz Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Sudeste da Anatólia
Províncias turcas no Curdistão